Николай Васильевич Шаврин (7 января 1927 — 10 августа 2016, с. Цибанобалка, Приморский сельский округ, Краснодарский край, Российская Федерация) — советский передовик производства, тракторист птицеводческого совхоза «Канский» Канского района Красноярского края, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Тракторист птицеводческого совхоза «Канский» Канского района Красноярского края.

В 1976 г. переехал в Белореченский район Красндарского края. С 1981 г. проживал в селе Цибанобалка Анапского района, работал в совхозе «Джемете».

Награды и звания 
Герой Социалистического Труда (1971). Кавалер двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени.

Источники 
http://anaparegion.ru/news/2892-ushel_iz_jizni_nikolay_vasilevich_shavrin/